Бамба () — популярное в Израиле хрустящее лакомство, представляющее из себя кукурузные палочки, покрытые арахисовым маслом.

Общие сведения 
Бамба относится к снэкам и производится в Израиле корпорацией «Осем» в городе Холон. Её не следует употреблять людям с аллергией на арахис. Популярна также в Европе и Америке.

Ссылки 
 Официальный сайт Бамба
 אין כמו במבה?

Примечания

См. также 
 Кукурузные палочки

Торговые марки продуктов питания
Израильская кухня
Изобретения Израиля